De marathon van Madrid is een hardloopevenement dat sinds 1978 elk jaar in Madrid gehouden. Sinds 1983 vindt het evenement elk jaar in april plaats. Met ruim 10.000 deelnemers in 2016 behoort de marathon van Madrid bij de grootste marathons in Europa. Het evenement heeft de status IAAF Silver Label Road Race. De hoofdafstand is de marathon. Naast de marathon vindt er ook een hardloopwedstrijd over 10 km plaats.
De editie van 2020 werd verplaatst naar november vanwege het rondwarende coronavirus in Spanje.

Parcoursrecords
 Mannen - 2:08.18 (Reuben Kiprop Kerio  2019)
 Vrouwen - 2:24.37 (Siranesh Yirga  2022)

Marathon

10 km

Deelnemersaantallen

Winnaars per land
De onderstaande tabel laat het aantal marathonoverwinning zien per land: